Sternwald heißen folgende geographische Objekte:

 Sternwald (Gemeinde Vorderweißenbach), Ortschaft von Vorderweißenbach, Bezirk Urfahr-Umgebung, Mühlviertel, Oberösterreich
 Sternwald (Böhmerwald), Waldgebiet an der österreichisch-tschechischen Grenze im Mühlviertel, Oberösterreich
 Windpark Sternwald, Windkraftanlage bei  Schönegg und Vorderweißenbach im Mühlviertel, Oberösterreich